Фо́кин — фамилия (женская форма — ), произошедшая от греческого имени .

Известные носители 
 
 
 
 Фокин, Антон Викторович (род. 1982) — узбекский гимнаст.
 Фокин, Афанасий Иванович (1907—1953) — Герой Советского Союза.
 
 Фокин, Василий Васильевич (1907—1981) — советский военачальник, генерал-полковник авиации.
 
 
 
 Фокин, Витольд Павлович (род. 1932) — украинский государственный деятель, премьер-министр Украины.
 
 Фокин, Владислав Игоревич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Фокин, Геннадий Александрович (род. 1959) — советский и киргизский футболист.
 Фокин, Григорий Николаевич (1911—1945) — советский офицер-танкист, Герой Советского Союза.
 
 Фокин, Игнатий Иванович (1889—1919) — русский революционер, большевик, борец за установление Советской власти в Брянске.
 Фокин, Игорь Алексеевич (род. 1956) — актёр театра «Ленком».
 Фокин, Иларион Мефодиевич (в пострижении Илария; 1758—1853) — монах Русской православной церкви; пустынник-затворник.
 Фокин, Кузьма Гаврилович (1913—1945) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 
 Фокин, Максим Владимирович (род. 1982) — российский и казахстанский футболист.
 
 Фокин, Николай Сергеевич (1912—1990) — советский оперный певец, тенор.
 Фокин, Николай Сергеевич (рабочий) (1903—1923) — организатор рабочего молодёжного движения в Петрограде.
 Павел (Фокин) (в миру Павел Семёнович Фокин; род. 1956) — епископ РПЦ, епископ Ханты-Мансийский и Сургутский.
 Фокин, Роман Викторович (род. 1965) — российский кинорежиссёр и телеведущий, актёр.

См. также 
 
 Улица Фокина (Санкт-Петербург)